Intel Extreme Masters (IEM) — серия турниров по компьютерным играм. В турнирах представлены такие дисциплины как Starcraft II, Counter-Strike 1.6, Quake Live, League of Legends и Counter Strike: Global Offensive.

Организатором турниров является Electronic Sports League. Спонсорскую поддержку обеспечивает компания Intel.

История 

Начало серии турниров было положено европейской киберспортивной лигой. В 2006 году компания Intel приняла решение о развитии европейского рынка киберспорта, за его пределы, в частности в Северную Америку, так появился спонсор и проект Intel Extreme Masters получил развитие.. К 2007 году сформировался формат IEM, он представляет собой серии отборочных соревнований, на которых, кроме денежных призов, разыгрываются квоты на финальную часть серии. Начиная с 2008 года турнир стал международным, в нём принимают участие, помимо Европы, игроки из Северной и Южной Америки, а также из Азии.

В первом сезоне была представлена лишь одна соревновательная дисциплина — Counter-Strike, к пятому сезону количество дисциплин увеличилось до четырёх, стоит отметить, что в четвёртом сезоне проводились соревнования по World Of Warcraft, позднее убранной дисциплины.

По информации на 2022 год, было организовано и проведено семнадцать сезонов. В общей сложности было проведено более 100 турниров с суммарным призовым фондом более 15 000 000 $.

Структура 
С 2007 по 2022, соревнования проводились по:
Counter-Strike (1-6 сезоны),
Counter-Strike: Global Offensive (9-17 сезоны),
 Warcraft 3: Reign of Chaos и Warcraft 3: The Frozen Throne (1-2 сезоны во всех турнирах, в третьем сезоне на Asian Championship Finals, в четвёртом на Global Challenge Chengdu, в пятом на Global Challenge Shanghai),
World of Warcraft (во втором сезоне на Global Challenge Dreamhack, а также в третьем и четвёртом сезонах)
Quake Live (4-5 сезоны)
StarCraft II (сезоны 5 и 6)
 League of Legends (в пятом сезоне на World Championship, и 6-11 сезоны)
 Overwatch (в 11 сезоне в Кёнгидо)
 PlayerUnknown's Battlegrounds (в 12 сезоне в Окленде)

Сезоны 
Прошедшие финалы Intel Extreme Masters:

IEM Season I 
В первом сезоны приняли участие спортсмены из 24 стран, призовой фонд составил 160 000 € (около 205000 $). В крупных европейских городах, таких как Москва, Париж, Стокгольм прошли отборочные соревнования под названием Intel Friday Night Game. Гранд финалы первого сезона проходили с 15 по 18 марта 2007 года на выставке CeBIT, Германия. Соревнования проводились по двум дисциплинам.

IEM Season II 
Призовой фонд второго сезона составил 285000 $. Был организован отборочный турнир Intel Friday Night Game в городе Кёльн. Также проведён Global Challenge Dreamhack — всеобщий европейский отборочный турнир и Global Challenge Los Angeles — отборочный для представителей Америки. Гранд финалы второго сезона проходили с 6 по 9 марта 2008 года на выставке CeBIT, Германия. Соревнования проводились по трем дисциплинам.

IEM Season III 
Призовой фонд третьего сезона составил $750 000. Соревнования были проведены в Азии, Европе и Америке. Крупные турниры были проведены в Лос-Анджелесе, Монреале, Дубае. Были проведены отборочные финалы: Global Challenge Games Convention в Лейпциге, Asian Championship Finals — WoW в Сеуле, Asian Championship Finals — CS1.6 в Ченгду. Гранд финалы второго сезона проходили с 3 по 8 марта 2009 года на выставке CeBIT, Германия.

IEM Season IV 
Призовой фонд четвёртого сезона составил $530 000, что меньше чем в третьем сезоне. Соревнования были проведены в Азии, Европе и Америке. Крупные турниры были проведены в Чэнду и в Дубае. В этом сезоне лига провела три крупных турнира по частям света. На всех финалах была представлена дисциплина Quake Live.

Финал по традиции прошёл в Германии в Ганновере.

IEM Season V 
В пятом сезоне было представлено пять игровых дисциплин DotA, Warcraft III, три из которых игрались в рамках гранд финал — Counter-Strike 1.6, StarCraft II и Quake Live. Призовой фонд пятого игрового сезона составил $400 000, что на 130 000 меньше предыдущего сезона. Турниры проводились по регионам мира — Азия, Европа и Америка. Соревнования и квалификации проводились в течение 2010—2011 годов.

Финал сезона прошёл в Германии в Ганновере, с 1 по 5 марта 2011 года.

IEM Season VI 
В шестом сезоне было представлено три игровых дисциплины: Counter-Strike 1.6, StarCraft II и League of Legends. Общий призовой фонд сезона составил $643 000, что почти на 250 000 больше предыдущего сезона. Турниры проводились в Германии, Китае, Сша, Бразилии и на Украине. Сезон проводился на протяжении 2011—2012 годов.

Финал прошел в Германии в Ганновере, с 6 по 10 марта 2012 года.

IEM Season VII 
В седьмом сезоне было представлено две игровых дисциплины: StarCraft II и League of Legends. Общий призовой фонд составил $696 000, что почти на 50 000 больше предыдущего сезона. Соревнования проводились в течение 2012—2013 годов. Турниры были проведены в Германии, Сингапуре, Польше и Бразилии.

Финал прошел в Германии в Ганновере, с 5 по 9 марта 2013 года.

Примечания

Ссылки 

 www.esl-world.net 
 www.news-im-blick.de

Киберспортивные соревнования, проведённые ESL